Charlottenlund kan syfta på:

Charlottenlund, Danmark – ort och administrationssäte i Gentofte kommun i Danmark
 Charlottenlund Travbane – en travbana i Charlottenlund, Danmark
Charlottenlunds slott, Danmark – ett kungligt danskt slott
Charlottenlund Fort – en tidigare dansk befästning uppförd 1883-1886
 Charlottenlund, torp – ett stattorp under Fågelsta i Salems socken
Charlottenlund, Ystads kommun – en tidigare järnvägsstation
Charlottenlunds slott – ett slott i Snårestads socken i Ystads kommun
Charlottenlund videregående skole – en skola i Trondheim
Charlottenlund, Tromsø – ett fritidsområde